Sign N° 9 est le huitième album studio du groupe de rock progressif allemand, Jane. Il est sorti en 1979 sur le label Brain Records et a été produit par le groupe.

Début 1979, Manfred Wieczorke quitte le groupe et ce dernier se retrouve sans claviériste pour enregistrer son nouvel album. C'est finalement Klaus Hess qui en plus des parties de guitare décide de s'occuper aussi des claviers.

L'album sera enregistré dans le studio du groupe à Sarstedt en Allemagne.

Liste des titres 
Face 1
 Sign N° 9 - 6:35
 That's the Way - 5:45
 Love Can't Wait - 5:57
 Henry Goes Married - 4:14
Face 2
 Say Hello - 5:07
 Moonstone - 4:47
 Love On Earth - 4:37
 Letter to Mariann - 3:11
 I Know One Day - 3:28

Musiciens 
 Peter Panka: batterie, percussions, chant
 Klaus Hess: guitares, claviers, chant
 Martin Hesse: basse, chant

Album de Jane
Album musical sorti en 1979
Album publié par Brain Records